Bilal Aziz Özer (Bejrút, 1985. július 1. –) libanoni születésű török labdarúgó, az Osmanlıspor hátvédje.

További információk 
Bilal Aziz adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1985-ben született személyek
Török labdarúgók
Libanoni labdarúgók
A Schalke 04 II labdarúgói
A VfL Osnabrück labdarúgói
A Kayserispor labdarúgói
A Konyaspor labdarúgói
A Kayseri Erciyesspor labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek